Christianburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Christianburg (Kentucky)
 Christianburg (Tennessee)
 Christianburg (Utah)